Adolfo – nome proprio di persona italiano maschile
 Adolfo – comune brasiliano nello Stato di San Paolo
 Adolfo (Adolfo Sardiña) – stilista cubano